Финал Кубка Нидерландов по футболу 2012/13 состоялся 9 мая 2013 года на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме. Футбольный клуб АЗ обыграл ПСВ со счётом 2:1 в основное время. Впервые с 1982 года команда с Алкмара стала обладателем кубка Нидерландов по футболу. За всю историю существования клуба это была четвёртая победа в финале Кубка Нидерландов по футболу. Благодаря этой победе АЗ напрямую вышел в раунд плей-офф Лигы Европы УЕФА 2013/2014 года. В финальном зачёте лучших бомбардиров Кубка Нидерландов по футболу сезона 2012/13 года верх взял — АЗ. Сразу четыре игрока этой команды, а именно: Джози Алтидор (8 голов), Виктор Эльм (5 голов), Йоханн Гудмундссон (4 гола) и Адам Махер (3 гола) вошли в топ-10 бомбардиров турнира. Со стороны ПСВ ни один игрок не попал в этот рейтинг. Матч стал последним для Дика Адвоката на посту главного тренера ПСВ, что было решением заранее, а не стало результатом финальной игры.

Путь к финалу 

На пути к финалу соревнования обе команды шли ровно и продемонстрировали достаточно высокую результативность по забитым голам. Оба клуба перед финальным матчем находились в не самой лучше психологической кондиции. Это было вызвано плохими результатами в чемпионате Нидерландов по футболу 2012/2013 года. В первой половине турнира ПСВ возглавлял таблицу, но не смог удержать первенство и после зимнего перерыва пропустил вперед «Аякс». Намного хуже дела обстояли у АЗ. Команда занимала довольно низкую позицию в турнирной таблице и балансировала на гране вылета в футбольную лигу ниже классом.

Оба клуба уже дважды встречались между собой в сезоне 2012/13 года. Первый матч, что проходил 2 сентября 2012 года в Эйндховене, закончился со счётом 5:1 в пользу ПСВ. Ответная игра состоялась 20 апреля 2013 года в Алкмаре, где АЗ вновь уступила сопернику со счётом 1:3.

Финал

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на soccerway.com

2013
Нидерланды
Матчи ФК АЗ
Матчи ФК ПСВ
События 9 мая
Май 2013 года
Спорт в Нидерландах в 2013 году
Спортивные соревнования в Роттердаме